Henryk Woźniakowski (ur. 1946) – polski matematyk
 Henryk Woźniakowski (ur. 1949) – polski filolog, wydawca i publicysta